Qallussuaq bezeichnet:
 Qallussuaq (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qallussuaq (See) (Cirkussø), See im Distrikt Nuuk, Grönland